Спор Никейский (; около 240 — около 300) — греческий  и , вероятно, из Никеи в древнем округе Вифиния (современный Изник).

Бо́льшая часть его работ была посвящена исследованию задач квадратуре круга и удвоению куба и содержат как его собственные попытки решить эти проблемы, так и критику работ других современных ему математиков.

Спор также критиковал Архимеда за то, что тот не дал «достаточно точного» приближения числа π.

Примечания

Ссылки